Amtsgericht Landau steht für:

 Amtsgericht Landau an der Isar, Bayern
 Amtsgericht Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz